Аэроклуб — организация, осуществляющая деятельность в сфере авиационного спорта.

Синонимы: Авиационно-спортивный клуб (АСК), Авиационно-технический спортивный клуб (АТСК).

Как правило, аэроклуб имеет в своём составе, помимо зданий и сооружений (учебные классы, мастерские, спортзалы и т. д.), парк спортивных воздушных судов (самолётов, вертолётов, дельтапланов, планёров) и аэродром для выполнения учебно-тренировочных и показательных полётов указанных воздушных судов, проведения парашютных прыжков и т. д. В России большинство спортивных аэродромов являются государственными и находятся в ведении РОСТО.

Основными воздушными судами в российских аэроклубах являются:
 самолёты Ан-2 или вертолёты Ми-8 — для десантирования (выброски парашютистов);
 лёгкие самолёты семейств Як и Су (и самолёты иностранного производства), а также лёгкие вертолёты Ми-2 — для учебно-тренировочных и показательных полётов.

История 
 Всероссийский аэроклуб — авиационная воинская часть] Русского Императорского военно-воздушного флота.

Учебные авиационные центры 
В советский период, помимо аэроклубов, существовали учебные авиационные центры (УАЦ), в которых имелись более совершенные воздушные суда (в частности, учебные реактивные истребители Л-29, Л-39), что позволяло вести более глубокую подготовку пилотов. Однако, в 1990-х большинство УАЦ в России и странах СНГ были реорганизованы в аэроклубы или вообще расформированы.

Список УАЦ СССР по состоянию на конец 1980-х:
 Аткарский (Ми-2)
 Богодуховский
 Бузулукский (Ми-2)
 Витебский
 Волгоградский
 Волчанский
 Воронежский
 Ворошиловградский
 Вяземский (Л-29, Л-39)
 Вязниковский (Ми-2)
 Грозненский (Л-29, МиГ-15)
 Егорьевский (Ми-2)
 Запорожский
 Казанский (Л-29)
 Калужский (МиГ-15УТИ, МиГ-17, Л-29)
 Карагандинский (Л-29)
 Кемеровский
 Кинель-Черкасский (Л-29, МиГ-17)
 Костромской
 Куйбышевский
 Липецкий
 Новосибирский
 Омский (Л-29)
 Ростовский (Ми-2)
 Рязанский
 Саранский (Л-29, МиГ-15)
 Саратовский (Ан-2, Ми-2)
 Ставропольский
 Сумской
 Челябинский
 Ульяновский
 Ижевский (Ми-2)

См. также 
 ДОСААФ России
 ДОСААФ СССР
 РОСТО
 Спортивный аэродром
 Список спортивных аэродромов России
 Государственная авиация

Примечания

Ссылки 
 УАЦы (тема на авиафоруме)

Авиация России